Вишневий Григорій (1919—2007) — український поет, прозаїк, публіцист, перекладач. Справжнє ім'я та прізвище — Григорій Петрович Карпов.
 Вишневий Мирослав Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Вишневий Михайло Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вишневий Діл — село в Україні
 Вишневий Яр — село в Україні

Див. також 

 Провулок Вишневий

Прізвища